Кабеза де Торо има више значења:

 Кабеза де Торо (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Кабеза де Торо (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Кабеза де Торо (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кабеза де Торо (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кабеза де Торо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кабеза де Торо (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Кабеза де Торо (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику